El codi ISTAT (en italià codice ISTAT) és un codi d'identificació dels municipis italians elaborat amb finalitats estadístiques per l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

El codi consta de sis xifres formades per dos grups de tres xifres. Les tres primeres identifiquen la província i les tres següents identifiquen el municipi en l'àmbit de la província.

La primera assignació dels codis es va fer el 1966 segons l'ordre alfabètic del municipi dins la província. Les inclusions posteriors han seguit un ordre correlatiu independentment del seu ordre alfabètic, i en cas de variació de la denominació es manté el mateix codi.

Llista de codis de província 
Llista de codis i sigles de les províncies italianes agrupats per regions.

Vegeu també 
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
 Províncies d'Itàlia
 Regions d'Itàlia.

Enllaços externs 
 Definició del codi segons l'ISTAT  
 Formulari de cerca de codis  

Geografia d'Itàlia